Bogard – comune statunitense in Missouri
 4794 Bogard – asteroide della fascia principale
 Terry Bogard – personaggio immaginario appartenente alla serie di videogiochi Fatal Fury
 William Bogard – pseudonimo di Guglielmo Spoletini